Grosz peut être un nom de famille :
 Elizabeth Grosz (1952-), philosophe australienne ;
 George Grosz (Georg Groß) (1893-1959), peintre d'origine allemande ;
 Gisella Grosz (1875-1942), pianiste hongroise ;
 Peter Grosz (né en 1974), acteur et scénariste américain ;
 Pierre Grosz (1944-), parolier français.

Le grosz (pluriel groszy) est la monnaie divisionnaire du złoty polonais, dont le nom est la variante polonaise du Groschen en allemand.

Homonymie de patronyme